Мамулия — фамилия. Известные носители:
 Мамулия, Дмитрий Герасимович (род. 1969) — российский кинорежиссёр, сценарист, теоретик литературы и кино. 
 Мамулия, Самсон Андреевич (1892—1937) — советский государственный и партийный деятель.